De Verschrikkelijke sneeuwman, een mythisch wezen in de Himalaya
 Yeti (schooltijdschrift), tijdschrift voor de lagere school in Vlaanderen
 Yeti (album), een album uit 1970 van de Duitse groep Amon Düül II
 Yeti (bier), een biermerk
 Yeti (fietsfabrikant), fabrikant van high-end mountainbikes 
 Yeti (band), Engelse indieband
 Škoda Yeti, een auto (SUV) van het Tsjechische merk Škoda
 Jeti (Estland), een plaats in Estland, gemeente Tõrva

 Yeti Airlines, een luchtvaartmaatschappij uit Nepal